Бредету () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бредулец.
 Бредету () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Ністорешть.